Stati Uniti d'America
 Stevensville – census-designated place della Contea di Queen Anne's, Maryland
 Stevensville – villaggio della Contea di Berrien, Michigan
 Stevensville – città della Contea di Ravalli, Montana

Canada 
 Stevensville – comunità dell'Ontario